Steinhausen (Zwitserland), een gemeente in Zwitserland
 Steinhausen an der Rottum, een gemeente in Duitsland
 meerdere Ortsteilen van verschillende Duitse gemeenten